Kongamato – tajemnicze zwierzę, obiekt badań kryptozoologii.

Żyje podobno w Afryce w Kotlinie Konga. Tubylcy opisują to zwierzę jako podobne do nietoperza. Według opisów kongamato ma 1-2 m rozpiętości skrzydeł. Uczestnicy niektórych wypraw do Demokratycznej Republiki Konga twierdzą, że widzieli to zwierzę. Niektóre osoby wysuwają przypuszczenie, że jest to być może pterozaur, latający gad z okresu kredy.

Przypisy 

Kryptydy